Эрколе Бентивольо: Бентивольо, Джованни I (13??—1402) — итальянский аристократ.
 Бентивольо, Джованни II (1443—1508) — правитель Болоньи с 1463 по 1506 г.